Az 1954-es jégkorong-világbajnokság a 21. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Stockholmban, Svédországban rendezték február 26. és március 7. között. A címvédő a kanadai válogatott volt. A tornát a szovjet csapat nyerte, története során első alkalommal.

1954-ben nem volt B csoportos világbajnokság, több csapat nem vett részt (többek között Ausztria, az Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia). 1955-ben azonban a résztvevők száma miatt ismét volt B csoportos vb.

Csoportkör 
A nyolc csapat egy csoportot alkotott, amelyben körmérközéseket játszottak egymással. A csoport végeredménye volt a vb végeredménye.

Végeredmény

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J